Pergande ist der Familienname folgender Personen:

 Frank Pergande (* 1958), deutscher Journalist und Buchautor
 Hans-Günther Pergande (1912–1988), deutscher Jurist und Ministerialbeamter
 Theodore Pergande (1840–1916), US-amerikanischer Entomologe